Джереми Деллер (Jeremy Deller; род. 1966, Лондон, Великобритания) — современный британский  и куратор.

Образование 
 Courtauld Institute of Art (изучал историю искусства)

Творчество 
 Сотрудничество и участие - ключевые понятия в творчестве Деллера. Он действует как куратор, продюсер или режиссёр широкого круга проектов (записи, лекции, перформансы, выставки, публикации), в центре внимания которых периферийные формы культуры или малоизвестные истории.
 Одна из наиболее известных работ Джереми Деллера - фильм "The Battle of Orgreave" ("Битва при Оргрейве"), созданный вместе с режиссёром Майком Фиггисом, о конфронтации между полицией и шахтерами в Оргрейве в 1984-1985-х годах (тогда в Великобритании планировалось закрыть 20 шахт). В 2001 Деллер встретился с группой участников реальных событий, чтобы восстановить происходившее в те дни. В результате сотрудничества появился фильм, книга и аудиозапись, которые были призваны предложить новый отчет о событиях, которые были искажены средствами массовой информации.
 Ряд проектов Деллера направлены на изучение культурного ландшафта конкретных мест. В "A Social Parade" он рассказывает о разнообразии Сан-Себастьяна в Испании, предложив разным социальным группам принять участие в параде на центральном бульваре. Его фильм "Memory Bucket" (2003) использует документальный подход для изучения Техаса, делая акцент на двух местах: ферме секты «Ветвь семьи Давидовой» в Уэйко и родном городе президента Буша - Кроуфорде. Архивные кадры из новостей совмещены с интервью, официальные репортажи сопоставляются с личными рассказами.
 Деллер также последовательно изучает культурное и политическое наследие Британии. Для своей серии фотографий он заказал различные памятные знаки, связанные с ключевыми лицами и событиями недавней истории, включая "официальную" скамейку рядом с домом менеджера Битлз Брайана Эпштейна в Белгравии и дорожный знак в память о гибели велосипедиста.
 В 2004 Джереми Деллер получил Премию Тернера за фильм "Memory Bucket".
 Каждый год Пале де Токио в Париже приглашает художника выполнить роль куратора и разработать оригинальный проект. В 2008 Джереми Деллер выступил куратором выставки "From one revolution to another". От промышленной революции до появления глэм-рока в Англии, от электронной музыки в Советском Союзе до появления рока во Франции и флагов союзов Эда Холла - выставка исследует пространство возможных отношений индустриальной и культурной революции. На границе истории, антропологии и современного искусства, "From one revolution to another" смешивала коллективные и личные истории уникальным образом.
 Один из последних проектов Деллера, передвижная выставка It Is What It Is: Conversations About Iraq (2009) поощряет общественное обсуждение истории, нынешних условий и будущего Ирака. Эксперты и свидетели ежедневно находились в выставочном пространстве с целью инициирования диалога с посетителями музея. Общение было призвано быть политически нейтральным, формальное или неформальное настолько, насколько каждый гость пожелает. Объекты для стимулирования дискуссии об Ираке делили пространство с экспертами. Наиболее заметным экспонатом были остатки автомобиля, который был уничтожен в марте 2007 взрывом на улице Мутанаби в Багдаде.

Персональные выставки 
 2009 It Is What It Is: Conversations About Iraq, Hammer Museum, Лос-Анджелес
 2009 It Is What It Is: Conversations About Iraq, New Museum of Contemporary Art, Нью-Йорк
 2008 "From one revolution to another", Carte Blanche a Jeremy Deller, Пале де Токио, Париж, Франция
 2008 Марлон Брандо, Покахонтас и я, Aspen Art Museum
 2006 The Art Gallery at York University, Торонто, Канада
 2006 Edited Rushes 1998-2001 With Extras, Modern Institute, Глазго
 2006 Mercer Union, Торонто
 2006 de la Warr Pavilion, Bexhill on Sea, Великобритания
 2006 Folk Archive, The New Art Gallery, Уолсолл
 2006 Villa Arson, Ницца
 2006 Down By Law, The Wrong Gallery, Музей Уитни, Нью-Йорк
 2005 BAWAG Foundation, Вена, Австрия
 2005 Kunsthalle, Базель
 2005 Kunstverein, Мюнхен
 2005 Folk Archive: Contemporary Popular Art from UK; Barbican Art Gallery, Лондон; Milton Keynes Gallery, Spacex Gallery, Эксетер
 2004 This is Us, Music from Appenzell, Neue Kunst Halle St. Gallen, Германия
 2004 The Uses of Literacy, Gavin Brown's enterprise, Нью-Йорк
 2003 Новые работы: 03.3, Art Pace, Сан-Антонио
 2003 This is Us, Red Hook, Нью-Йорк
 2002 Я люблю меланхолию, Low Gallery, Лос-Анджелес
 2002 After the Goldrush, Wattis Institute, Сан-Франциско
 2002 Art : Concept, Париж
 2001 "Битва при Оргрейве", при поддержке Artangel/Tate Britain, Лондон
 1999 Unconvention, Центр визуальных искусств, Кардифф
 1998 Art : Concept, Париж
 1997 The Uses of Literacy, Norwich Art Gallery, Норидж
 1996 Дома, Cabinet Gallery, Лондон
 1996 Migrateurs, Musee d'art Moderne de la Ville de Paris, Париж
 1994 Paris Loves Croydon, Poster Studio, 148 Charing Cross Road, Лондон
 1994 The Search for Bez, Weekenders/Kings Cross, Лондон

Примечания

Ссылки 
 Джереми Деллер рассказывает о своей работе и Премии Тернера (видео)
 Сайт Джереми Деллера
 Информация о художнике на ArtNet
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Gavin Brown
 Информация о художнике на artfacts.net
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Сантьяго Сьерра — Джереми Деллер

Выпускники Института искусств Курто
Современные художники Великобритании
Лауреаты премии Тёрнера
Премия Тёрнера